Fredericksburgi csata, az első fredericksburgi csata (1862)
Fredericksburgi csata, a második fredericksburgi csata (1863)